IWC har flere betydninger:
 Den internationale hvalfangstkommission (eng.  International Whaling Commission, IWC)
 International Watch Company (Schweizisk ur fabrikant.)